Марийская автономная область () — административно-территориальная единица РСФСР в 1920—1936 годах.

Столица — Краснококшайск (в 1927 году переименован в Йошкар-Олу).

История 
Марийская АО образована 4 ноября 1920 года как автономное территориальное образование для горных и луговых марийцев. Изначально делилось на 3 кантона, позже их число возросло до 9.

15 июля 1929 года Марийская автономная область вошла в состав вновь образованного Нижегородского (с 1932 — Горьковского) края.

На 1 октября 1931 года в области имелось 9 районов:
 Горно-Марийский национальный район
 Звениговский район
 г. Йошкар-Ола
 Мари-Турекский район
 Моркинский район
 Ново-Торъяльский район
 Оршанский район
 Сернурский район
 Юринский национальный район

В 9 районах имелось 247 сельсоветов, 2 города (Йошкар-Ола — 7600 жителей, 01.01.1931, Козьмодемьянск — 8315 жителей), 2 рабочих посёлка (рабочий посёлок Юрино — 4586 жителей, рабочий посёлок Звенигово — 2482 жителя), 2795 сельских населённых пунктов. Городское население — 24 700 чел. (4,8 %).

В 1931—1932 годах было введено районное деление.

5 декабря 1936 года Горьковский край был упразднён. По Конституции 1936 года Марийская автономная область преобразована в Марийскую АССР, непосредственно входящую в РСФСР.

Административное деление 
В 1921 году Марийская АО была разделена на 3 кантона: Краснококшайский, Козьмодемьянский и Сернурский. Через 3 года число кантонов было увеличено до 9: образованы Звениговский, Мари-Турекский, Моркинский, Оршанский, Торъяльский и Юринский. В 1929 году Краснококшайский кантон был переименован в Йошкар-Олинский.

В 1931 году были образованы 2 национальных района — Татарский (Параньгинский) и Горномарийский. В том же году Козьмодемьянский и Юринский кантоны были упразднены.

В 1932 году все кантоны были переименованы в районы, а Татарский район сменил название на Параньгинский. Через 3 года были образованы новые районы: Косолаповский, Куженерский и Ронгинский, а ещё через год Пектубаевский, Сотнурский, Еласовский и Юринский. Тогда же Горно-Марийский национальный район был переименован в Козьмодемьянский.

Национальный состав 
По переписи 1926 года:
 марийцы — 51,4 %,
 русские — 43,6 %,
 татары — 4,2 %.

Примечания

Литература 
 

XX век в Марий Эл
История Марийского края
Автономные области РСФСР